Mainfränkisch bezeichnet: 

 die Dialekte in der Region Franken, siehe Ostfränkische Dialekte
 als unterfränkisches  (wörtlich Mainfränkisch, vgl. Mainfranken) das Unterfränkische